Caudwell ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Caudwell (1907–1937) britischer Autor
 John Caudwell (* 1952), britischer Unternehmer
 Sarah Caudwell, britische Autorin

Siehe auch:
 Caldwell
 Cauldwell